Кініноген-1 () – білок, який кодується геном KNG1, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 644 амінокислот, а молекулярна маса — 71 957.

Цей білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібітор тіолових протеаз, вазоактивних білків. 
Задіяний у таких біологічних процесах як зсідання крові, гемостаз, запальна відповідь. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Пептидні гормони